Luisenpark ist der Name mehrerer Parkanlagen:
 Luisenpark Mannheim
 Dreienbrunnenpark/Luisenpark in Erfurt
 Deweerth’scher Garten/Luisenpark in Wuppertal